Свинцов — фамилия; имеет женскую форму Свинцова.

Известные носители 
 Свинцов, Андрей Николаевич (род. 1978) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Свинцов, Валерий Михайлович (1933—2018) — советский футболист, тренер.
 Свинцов, Дмитрий Германович (род. 1952) — российский поэт, переводчик, театральный критик, журналист.
 Свинцов, Пётр Васильевич (ум. в 1840-е) — российский скульптор и медальер.

См. также 
 Свинцово